Borsa de Metalls de Londres (del seu nom en anglès London Metal Exchange), mercat de metalls més gran del món, amb seu a Londres
 Lory's Majestic Entertainment, empresa fictícia on es desenvolupa l'argument del manga japonès Skip Beat!
 lme també és el codi ISO 639-3 del pévé, llengua parlada al Txad